Nimba kan avse:

Nimba (djur) – ett släkte av mossdjur
Nimba County – ett county i Liberia
Mont Nimba – ett berg i Afrika
Nimbamassivet – en bergstrakt